Serbi (llengua), llengua que forma part del diasistema serbocroat 
 Serbi, gentilici del poble balcànic, vegeu Serbis